Dwa typy brytyjskich lekkich krążowników:
 Krążowniki lekkie typu Arethusa (1912) – z okresu I wojny św.
 Krążowniki lekkie typu Arethusa (1932) – z okresu II wojny św.